193 километр — железнодорожная платформа Башкирского региона Куйбышевской железной дороги, на линии Карламан — Белорецк Расположена в Белорецком районе Республики Башкортостан, на южной окраине деревни Кадыш. В 400 м к юго-востоку от платформы проходит 80К-031 Уфа — Белорецк.

Время движения от ст. Белорецк 7 минут. Грузовые и пассажирские операции не производятся. Имеется 1 боковая пассажирская платформа низкого типа, рассчитанная на прием 1 вагона.

Примечания 

Остановочные пункты Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Белорецкого района